Това е таблица на първите 32 играча в Световната ранглиста по снукър за сезон 1991/1992.

Световна ранглиста по снукър